CICM peut faire référence à:

 Congrégation du Cœur Immaculé de Marie (Congregatio Immaculati Cordis Mariae)
 Centre International du Crédit mutuel
 Centre de recherche Informatique et Création Musicale

Notes et références